Cameron Creek ist der Name folgender Flüsse:

in Australien:
 Cameron Creek (Cameron River), Nebenfluss des Cameron Rivers in Queensland, Australien
 Cameron Creek (Diamantina River), Nebenfluss des Diamantina River in Queensland, Australien.

in Kanada:  
 Cameron Creek (Algoma District, Ontario) 
 Cameron Creek (Kenora District, Ontario) 
 Cameron Creek (Rainy River District, Ontario) 
 Cameron Creek (Sudbury District, Ontario) 
 Cameron Creek (Thunder Bay District, Ontario) 

in den Vereinigten Staaten:
 Cameron Creek (Alabama), Covington County  
 Cameron Creek (Georgia), Fulton County  
 Cameron Creek (Oregon), Grant County  
 Cameron Creek (West Fork Trinity River), Nebenfluss des West Fork Trinity River, Jack County, Texas